Prada steht für:
 Prada SpA, italienische Modefirma
 den rätoromanischen Namen Prada der Ortschaft Praden im Kanton Graubünden
 Prada, Ort im Puschlav; siehe Poschiavo
 Prada, Siedlung der Gemeinde Küblis im Kanton Graubünden
 Prada (Bellinzona), eine verlassene Siedlung oberhalb Bellinzona

Prada ist der Familienname folgender Personen:
 Ágatha Ruiz de la Prada (* 1960), spanische Modedesignerin
 Alberto Prada (* 1989), spanischer Fußballspieler
 Bruno Prada (* 1971), brasilianischer Segler
 Carlos Prada Sanmiguel (1939–2013), kolumbianischer Geistlicher, Bischof von Coroico
 Federico Richter Fernandez-Prada (1922–2011), peruanischer Geistlicher, Erzbischof von Ayacucho o Huamanga
 Francisco Prada Carrera CMF (1893–1995), spanischer Ordensgeistlicher, römisch-katholischer Bischof von Uruaçu in Brasilien
 Gustavo Baz Prada (1894–1987), mexikanischer Chirurg und Geburtshelfer, Politiker und Rektor der UNAM
 Jaya Prada (* 1962), indische Schauspielerin und Politikerin
 Joaquín Prada (* 1991), uruguayischer Rugby-Union-Spieler
 José Maria Prada (1925–1978), spanischer Schauspieler
 Juan Manuel de Prada (* 1970), spanischer Autor
 Ladislav Přáda (1932–1995), tschechoslowakischer Fußballspieler 
 Manuel González Prada (1844–1918), peruanischer Politiker, Literaturwissenschaftler, Anarchist und Schriftsteller
 Miuccia Prada (* 1949), italienische Modeunternehmerin
 Stefano Prada (* 1973), Schweizer DJ